Winselmann steht für:
 Gustav Winselmann GmbH, ehemaliger deutscher Nähmaschinenhersteller, siehe Vesta-Nähmaschinen-Werke

Winselmann ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Winselmann, deutscher Schlosser und Industrieller, siehe Vesta-Nähmaschinen-Werke
 Holger Winselmann (* 1963), deutscher Handballspieler